Фокс (, дослівно — «лисиця» або ) — прізвище англійського або ірландського походження, що підкреслювало хитрість та рухливість носія прізвища. Походить від середньоанглійського fox («лисиця»), що пов'язане з давньоанглійським (до VII століття) fox. В Ірландії прізвище Фокс — це переважно переклад із давньогельської мови прізвища Mac a'tSionnaigh («син лисиці»).

Відомі носії

А 
 Айс Ла Фокс (, уроджена — Ванесса Ордонез, ;  1983) — американська порноакторка кубино-пуерто-риканського походження.
 Ана Фокс (;  1988) — афроамериканська порноакторка.

В 
 Вільгельм Фокс (; 1895—1985) — австро-угорський, чехословацький і німецький офіцер, генерал-майор вермахту.
 Вільям Фокс (, уроджений — Вільгельм Фрукс,  або Вільмош Фрід, ; 1879—1952) — один з піонерів американської кінематографії, засновник корпорації Fox Film Corporation у 1915 році.
 Вільям Фокс (; 1812—1893) — британський політик, чотири рази обіймав посаду прем'єра Нової Зеландії.
 Вірджинія Фокс (; 1902—1982) — американська акторка німого кіно.
 Вісенте Фокс (;  1942) — президент Мексики у 2000—2006 роках.

Г 
 Гейден Фокс (;  1977) — австралійський футболіст, що грав на позиції захисника.

Д 
 Джеймі Фокс (;  1967) — американський актор та співак.
 Джеймс Фокс (, уроджений Вільям Фокс, ;  1939) — британський актор.
 Джессіка Фокс (;  1994) — австралійська веслувальниця, олімпійська медалістка (2012).
 Джим Фокс:
 Джим Фокс (,  1941) — британський сучасний п'ятиборець, олімпійський чемпіон (1976).
 Джим Фокс (,  1960) — канадський хокеїст.
 Джордж Фокс:
 Джордж Ленсінг Фокс (; 1900—1943) — протестантський міністр-методист, капелан, лейтенант Корпусу капеланів армії Сполучених Штатів.
 Джордж Фокс (; 1624—1691) — англійський ремісник, релігійний дисидент, містик, засновник Релігійної громади Друзів, відомої як квакери.
 Джулія Фокс (;  1990) — американська акторка та модель італійського походження.

Е 
 Едвард Фокс (;  1937) — англійський актор кіно, театру і телебачення.
 Ейтан Фокс (;  1964) — ізраїльський кінорежисер і сценарист.
 Емілія Фокс (;  1974) — британська акторка театру, кіно та телебачення.

К 
 Кейт Фокс (; ?) — британська вчена, соціальний антрополог, співдиректор Дослідницького центру соціологічних проблем (SIRC).

Л 
 Ліам Фокс (;  1961) — міністр оборони Великої Британії з 12 травня 2010 до 14 жовтня 2011.
 Люк Фокс (; 1586—1635) — англійський дослідник, що відкрив Північно-Західний прохід навколо Північної Америки.

М 
 Майкл Джей Фокс (;  1961) — канадо-американський актор, письменник, активіст, продюсер і режисер кіно і телебачення.
 Меган Фокс (;  1986) — американська акторка та модель.
 Метью Фокс (;  1966) — американський актор.

Р 
 Рік Фокс (;  1969) — канадський баскетболіст, актор та підприємець.

С 
 Саманта Фокс (;  1966) — колишня англійська модель і співачка жанру данс-поп.
 Сідні Фокс (, уроджена Сідні Лейфер, ; 1907—1942) — американська акторка.

Т 
 Тара Лінн Фокс (;  1990) — американська порноакторка і модель.
 Террі Фокс (; 1958—1981) — канадський громадський діяч, атлет й активіст у боротьбі з раковими захворюваннями.
 Тобі Фокс (;  1991), також відомий під псевдонімом Radiation) — американський розробник відеоігор та композитор.

Ф 
 Фелікс Фокс (; 1876—1947) — піаніст і педагог німецького походження.
 Фелісія Фокс (, уроджена Елізабет Вентз (;  1974) — американська порноакторка.
 Фібі Фокс (;  1987) — англійська акторка.
 Фред Фокс (; 1884—1949) — англійський помічник режисера та кіноактор.
 Фредді Фокс (;  1989) — англійський актор.

Ч 
 Чарльз Джемс Фокс (; 1749—1806) — англійський аристократ та політик.

Див. також 
 Сестри Фокс

Примітки